Валауа има више значења:
 Округ Валауа (Орегон)
 Валауа (Орегон)